Labirint 02 — украинская рок-группа, созданная в Киеве в 2002 году. Основателем и бессменным вдохновителем группы, а также автором текстов является Евгений Высоцкий.

История 
Желание основать группу преследовало с детства, но лишь в 2000—2001 годах произошла историческая встреча Евгения Высоцкого с гитаристом Русланом Николаевым, который в дальнейшем стал участником команды. Встретившись на сейшне, Руслан рассказал о группе, которая играет кавер-версии, но не имеет финансовых средств для репетиций. В свою очередь Высоцкий предложил помощь и нашел базу, где репетировались песни кавер-группы и начали создаваться его собственные.

Официально же свою историю Labirint 02 начинает с 2002 года, поскольку в этом году группа впервые заявила о себе на телеканале «ТЕТ» в программе «Решето». Владимир Бакун, один из главных популяризаторов современной музыки на Украине и экспертом в этой области, был ведущим программы «Решето». Еженедельная передача ставила перед собой цель рассказать про украинских музыкантов.

После того, как Владимир Бакун предложил группе участие в шоу, сформировалось название группы — изначально это был Labirint, а уже позднее Labirint 02.

Авторством Евгений Высоцкий начал заниматься ещё со школьных лет. Первые песни он писал на русском языке, а после появились тексты и на украинском. Сам автор говорит, что не выбирает, на каком языке писать, потому как песня рождается исходя из эмоций и приходит изначально либо на русском, либо на украинском. «Песня пишется от 10 минут до нескольких недель, если больше — то ничего уже не выйдет», — делиться Высоцкий. По его словам, идеальный сингл — гармония музыки и текста.

Создание альбомов 
Работа над первым альбомом началась в 2004 и длилась два года. Решение начать работу над дебютным альбомом возникло благодаря встрече с Юрием Шевчуком, рок-музыкантом, основателем, лидером группы «ДДТ». В то время он приехал из России в Киев для сведения альбома ДДТ. По приглашению друзей Высоцкому посчастливилось прийти в студию, где группа записывала свой альбом. Знакомство с известным музыкантом вдохновило и стало первым шагом на пути к созданию альбома Labirint 02.

В одном из эфиров радиостанции «Промінь» Евгений Высоцкий также сказал, что на создание его подтолкнуло желание ехать в машине и слышать собственные песни. В 2006 году уже был записан полноценный альбом «Labirint», состоящий из 15 синглов, из которых 13 авторских треков и 2 ремейка. Песня «Сон» из первого альбома специально для передачи «Фольк-music» была аранжирована в стиле фолк.

Дебютный альбом записан первым составом группы. В него входили лидер Labirint 02 Евгений Высоцкий, бас-гитарист Сергей Степаненко, гитарист Руслан Николаев и барабанщик Юрий Мизынчук. В 2010 году Сергей Степаненко, прерывает творческое сотрудничество с коллективом в связи с развитием группы «Кому вниз», где тот играл с 1988 года. Основатель Евгений Высоцкий подчеркивает, что в рок-коллективе самое важное помимо музыки, и текстов, особенно отношения в группе.

Альбом «Караван идет» — второй по счету альбом, который был создан в 2012 году. Альбом насчитывает 12 синглов, из которых один посвященный памяти рок-музыканту Виктору Цою («Спокойная ночь 02»), а ещё один — исполнителю и автору песен Александру Башлачёву («От винта 02»). Альбом «Караван идет» получил высокую оценку критика Владимира Бакуна, который в свою очередь назвал его чисто роковым. А песни «Караван идет» и «Нужно» ротировались на радио.

Концерты 

Labirint 02 выступал на Экспоцентре Украины — ВДНХ, где презентовал песню «Караван идет» из второго альбома. Также группа принимала участие в международном рок-фестивале «Рок-Січ» и фестивале для Книги рекордов Украины, на котором 3,5 суток музыкальные группы исполняли свои хиты. Более того, во время Евромайдана участники Labirint 02 поддерживали украинцев своим творчеством. А в поддержку украинской армии группа выступила на Благотворительном рок-фестивале Григоровка-2014 в Киевской области. Под открытым небом музыканты играли для того, чтобы собрать средства для участников АТО и их семей.

К 15-летию группы Labirint 02 был организован концерт, в котором приняло участие два состава, а также по случаю юбилея вышел документальный фильм о группе.

Учасники Labirint 02 
 Первый состав
 Евгений Высоцкий (акустика, вокал)
 Сергей Степаненко (бас-гитарист)
 Руслан Николаев (гитарист)
 Дмитрий Беда (барабанщик)
 Юрий Мизынчук с 2003 года (барабанщик)

 Второй состав
 Евгений Высоцкий (акустика, вокал)
 Юрий Мизынчук (барабанщик)
 Виктор Голяк (гитарист)
 Виктор Коробенко (гитарист)
 Сергей Высоцкий (скрипач)

 Экспериментальный состав

 Евгений Высоцкий (акустика, вокал)
 Юрий Мизынчук (барабанщик)
 Александр Бионик (гитарист)
 Ростислав Халиков (гитарист)

Дискография 
 Альбом «Labirint» (2006 год)
 Привет
 Унесенные
 Попса
 Тварь
 Курка Ряба
 Менты
 Тоска
 Военное село
 Война
 Слёзы неба
 Часовой на посту
 Ночевка
 Сон
 Ночевка (DANCE)
 Ночевка (PFANK)

 Альбом «Караван идет» (2012 год)

 Кто здесь
 Караван идет
 Крик душі
 Похмельная
 Нужно
 Испания
 Ночь с тобой
 От винта 02 (памяти А. Башлачёва)
 Спокойная ночь (памяти В. Цоя)
 Сніг (акустика)
 Уві сні (акустика)
 Зірочка (акустика)

Фильм 
В январе 2017 года вышел документальный фильм о группе «Labirint 02», режиссёром которого является Юрий Мизинчук, он же барабанщик Labirint 02.

Ссылки 
 Официальные страницы группы «Labirint 02»
 https://vk.com/labirint02
 https://www.facebook.com/labirint02
 https://www.youtube.com/channel/UCXNmPToxwhgVJVoYkhVSvTg

 Прочие
 Документальный фильм о группе
 Эфир з Евгением Высоцким на радио «Промінь» / программа «Молода Музика»
 Эфир на радио «Культура» / программа «Витоки. Мистецтво молодих»

Рок-группы Украины
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году